Candelaria, ou ses dérivés comme La Candelaria, peut désigner :

Toponymes

Candelaria, municipalité de la province de Misiones ;
 Candelaria, municipalité de la province de San Luis ;
 Candelaria Sur, municipalité de la province de Córdoba ;
 La Candelaria, localité de la province de Salta.

Candelaria, municipalité située dans le département de Valle del Cauca ;
 Candelaria, municipalité située dans le département d'Atlántico ;
 La Candelaria, quartier historique de la ville de Bogota, dans le département de Cundinamarca.

Candelaria, ville et municipalité de la province d'Artemisa.

Candelaria, commune de la province de Santa Cruz de Tenerife dans les îles Canaries.

Candelaria, une communauté non incorporée située dans le Texas.

Candelaria, une des paroisses de la ville de Guatemala, dans le département de Guatemala.

Candelaria, une municipalité du département de Lempira.

Candelaria, municipalité située dans l'État de Campeche ;
 Rio Candelaria, fleuve de l'État de Campeche ;
 Candelaria, station du métro de Mexico.

Candelaria, municipalité de la province de Quezon ;
 Candelaria, municipalité de la province de Zambales.



Subdivisions 
 Candelaria : l'une des vingt municipalités de l'État de Trujillo ;
 Candelaria : l'une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Valencia dans l'État de Carabobo ;
 Candelaria : l'une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district capitale de Caracas ;
 La Candelaria : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité de Jiménez dans l'État de Lara.

Localités 
 La Candelaria : localité de la paroisse civile de Pao de Zárate, dans la municipalité de José Félix Ribas, dans l'État d'Aragua.

Mycologie 
 Candelaria A.Massal., 1852 est un genre de lichens.

Voir aussi 
 Page d'homonymie Candelária : toponymes de langue portugaise (avec accent aigu).

Homonymie de toponyme